Lung steht für:

 alternative Schreibweise für den chinesischen Drachen, siehe Long (Mythologie)
 Lung (tibetischer Buddhismus), Begriff aus dem tibetischen Buddhismus

Lung ist der Familienname folgender Personen:
 Lung Chien (1916–1975), chinesischer Filmregisseur
 Clarence Lung (1914–1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Daniel Lung (* 1987), rumänischer Fußballspieler
 Lisa Lung (* 1999), belgische Tischtennisspielerin
 Noemi Lung (* 1968), rumänische Schwimmerin
 Robin Lung, US-amerikanische Filmemacherin
 Silviu Lung (* 1956), rumänischer Fußballspieler
 Silviu Lung Jr. (* 1989), rumänischer Fußballspieler
 Ti Lung (* 1946), chinesischer Schauspieler
 Tiberiu Lung (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Lung Ying-tai (* 1952), taiwanische Essayistin, Kulturkritikerin und Ministerin

LUNG steht als Abkürzung für:
 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Loong
 Lunge (Begriffsklärung)

Abkürzung